Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (primo turno)

 Candy Reynolds /  Paula Smith (secondo turno)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (quarti di finale)
 Andrea Jaeger /  Betsy Nagelsen (primo turno)
 Rosie Casals /  Barbara Potter (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1982